Колонија лос Лаурелес има више значења:

 Колонија лос Лаурелес, Лос Пирулес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија лос Лаурелес (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику